Konstant kan syfta på:

 Konstant – en oföränderlig storhet inom bland annat inom matematik, fysik och programmering
 Matematisk konstant – ett tal vars värde fastställs med en rigorös definition
 Fysikalisk konstant – oföränderligt numeriskt tal i sådana matematiska samband som uttrycker fysiska realiteter
 Konstant (programmering) – ett värde som, till skillnad från en variabel, inte kan förknippas med ett annat värde